Jan Karol Opaliński (né le  et mort le  est un staroste et castellan polonais de Poznań.

Un autel commémoratif datant de 1748 est construit dans l’église de Sieraków. La crypte de l'église contient les sarcophages de la famille Opaliński.

Biographie

Jan Karol Opaliński est le fils de Krzysztof Opaliński et de Teresa Konstancya Czarnkowska.

Le , il épouse Zofia Anna Czarnkowska. De leurs enfants   :

 Maria (-)
Katarzyna (1680-1743)
 Stanisław (1682-1682)

Arbre généalogique des Opalińska-Czarnkowska 

Personnalité polonaise du XVIIe siècle
Jan Karol
Naissance en janvier 1642
Décès en mars 1695
Décès à 53 ans